Whewell ist der Familienname von:
 William Whewell (1794–1866), britischer Philosoph und Wissenschaftshistoriker

Whewell steht für:
 Whewell (Mondkrater)

Sonstiges:
 Whewell-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Mount Whewell, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Whewellit, ein Mineral